BRIC puede referirse a:

BRIC (2003), sigla para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India y China, tesis de Jim O’Neill.
BRIC (2010), serie documental de Jorge Lanata.